NGC 6352 (другие обозначения — GCL 64, ESO 228-SC3) — шаровое скопление в созвездии Жертвенник.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6352
Жертвенник (созвездие)
Шаровые скопления
Объекты Колдуэлла